Die Saison 2001 des Volleyball World Grand Prix war die neunte Ausgabe des Wettbewerbs. Sie begann am 3. August und endete am 26. August. Die USA gewannen zum zweiten Mal den Titel.

Modus 
In der Vorrunde traten acht Mannschaften an. In den ersten drei Wochen fanden jeweils zwei Turniere mit vier Mannschaften parallel statt. In der Finalrunde wurden die acht Teams in zwei Gruppen geteilt, in denen jeweils „jeder gegen jeden“ spielte. Dabei gab es am ersten Spieltag die Begegnungen 1–8, 2–7, 3–6 und 4–5. Die Gruppendritten und Gruppenvierten spielten gegeneinander die Plätze fünf bis acht aus und die ersten beiden Mannschaften jeder Gruppe trafen im Halbfinale aufeinander.

Vorrunde

Erste Woche

Zweite Woche

Dritte Woche

Gesamtwertung

Finalrunde 
Die Finalrunde wurde vom 22. bis 26. August in Macau ausgetragen. Die deutsche Mannschaft belegte Platz acht und spielte mit: Christina Benecke, Andrea Berg, Béatrice Dömeland, Angelina Grün, Ulrike Jurk, Anja Krause, Jana Müller, Anja-Nadin Pietrek, Kathy Radzuweit, Sylvia Roll, Judith Sylvester und Birgit Thumm. Trainer war Lee Hee-wan.

Auszeichnungen

Weblinks 
 Informationen der FIVB (englisch)

2001
World Grand Prix